Kubice – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Kubice – wieś w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa
 Kubice – stacja kolejowa w Kubicach, w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa

Zobacz też 

 
 Kubica